Санто Томас Уејотлипан има више значења:

 Општина Санто Томас Уејотлипан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санто Томас Уејотлипан (Санто Томас Уејотлипан, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санто Томас Уејотлипан, Либерасион (Санто Томас Уејотлипан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику